Galaxy kan referere til

 Lockheed C-5 Galaxy – et firemotores jettransportfly i United States Air Force (1970)
 Ford Galaxy – en personbilsmodel fra bilfabrikanten Ford (1995)
 MS Galaxy – en cruisefærge bygget i 2006 af Aker Finnyards 
 Los Angeles Galaxy – en professionel fodboldklub som deltager i Major League Soccer
 Samsung Galaxy S III – en smartphone fra Samsung Electronics (2012)
 Galaxy Science Fiction – et amerikansk magasin udgivet 1950-1980 og med kortvarig genoplivelse i 1994
 Galaxy (Jessica Mauboy-song) – single med Jessica Mauboy featuring Stan Walker fra 2011

Se også 
 Galakse – et komplekst system af stjerner, mørkt stof og interstellart stof, bundet sammen af tyngdekraften